Дивизион 1 1980/1981 () — 18-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1980/81 на сайте rsssf.com 

1980/1981
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1980 году
Спорт в Алжире в 1981 году